L'édition féminine 2001 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 18 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Clijsters, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ruxandra Dragomir et Nadia Petrova.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2001
Tennis en juin 2001